Puerto Libertad két település neve:
Puerto Libertad, Argentína, Misiones tartomány, Iguazú megye
Puerto Libertad, Mexikó, Sonora állam, Pitiquito község